Nahum ou Naum ou Nahoum (selon les graphies) est un nom propre qui signifie consolation en hébreu et qui peut désigner :
 Nahum (), septième des douze petits prophètes qui vécut dans le Royaume de Juda. 
 Naum de Preslav (° vers 830 - †910) ou en bulgare Naum Preslavski ou Nahoum d'Okhrid ou Nahum d'Ohrid, évêque de Bulgarie ; fêté le 23 décembre ou localement le 27 juillet avec ses condisciples Clément d'Ohrid, Gorazd, Sabas et Angelar.

Patronyme 

 Edgar Nahoum dit Edgar Morin, philosophe et sociologue français ;
 Jacques Nahum, réalisateur, scénariste et producteur français ;
 Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue française, fille d'Edgar Morin ;
 Bertin Nahum, entrepreneur français, concepteur du robot médical ROSA.
 Sophie Nahum, productrice et réalisatrice de documentaires française.

Voir aussi 
 Livre de Nahum
 Naoumov
 Naoumenko

Références 

Patronyme juif